Борзя — гидронимы и восходящие к ним топонимы на Дальнем Востоке России:

 Борзя — город в России.

 Борзя — грузовая станция в одноимённом городе, относится к Читинскому отделению Забайкальской железной дороги.
 Борзя — локомотивное депо в городе Борзя.
 Борзя — военный аэродром в Забайкальском крае.
 Борзя — река в Забайкальском крае (бассейн Онона).
 Борзя — река на территории Хинганского заповедника в Амурской области.

См. также 
 Верхняя Борзя — река в Забайкальском крае (левый приток Аргуни, устье на ней выше, чем у Средней Борзи).
 Средняя Борзя — река в Забайкальском крае (левый приток Аргуни, устье на ней ниже, чем у Верхней Борзи).
 Нижняя Борзя — река в Забайкальском крае (левый приток Аргуни, устье на ней ниже, чем у Средней Борзи).